

Film
Two Lives – cortometraggio del 1911 diretto da Joseph A. Golden
Two Lives – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
Two Lives (Zwei Leben) – film del 2012 diretto da Georg Mass e Judith Kaufmann
Two Lives – cortometraggio del 2014 diretto da Haley Southee

Musica 
 Two Lives – traccia dell'album Sweet Forgiveness di Bonnie Raitt del 1977
 Two Lives – singolo di Example del 2010

Televisione 
Two Lives – serie televisiva britannica